Ормуа — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Ормуа — коммуна во Франции, департамент Йонна
 Ормуа — коммуна во Франции, департамент Эсон
 Ормуа — коммуна во Франции, департамент Эр и Луар